Немрут-Даг, Немрут, Немруд (, , ) может относиться к нескольким географическим объектам, название которых связывается с именем легендарного царя Нимрода:
 Немрут-Даг — гора в Турции, которая расположена в иле Адыяман и известна остатками древних каменных статуй.
 Немрут-Даг — вулкан в Турции вблизи озера Ван.
 Озеро Немрут — кальдеровое пресноводное озеро, находящиеся внутри вулкана Немрут-Даг.